Семінський Віталій Купріянович (1906 — ?) — український винахідник-самоук.
 Семінський Олег Валерійович (1973) — український підприємець, директор будівельного підприємства. Народний депутат України 9-го скликання.